La maschera  –  (The Masquerader), film diretto da Richard Wallace (1933)
 La maschera – film diretto da Fiorella Infascelli (1988)
 La maschera – opera composta da Cesare Dominiceti
 La Maschera – gruppo musicale italiano